USS Philippine Sea, es el nombre recibido por dos buques de la Armada de los Estados Unidos.

 , fue un portaaviones de la clase Essex, asignado	el 11 de mayo de 1946 y dado de baja el 28 de diciembre de 1958.
 , es un crucero de misiles de la clase Ticonderoga, asignado el 18 de marzo de 1989.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos